Salmon Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Salmon Glacier (glaciär i Antarktis),

Kanada 

 Salmon Glacier (glaciär i Kanada), British Columbia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar